Hans Bänziger ist der Name folgender Personen:

* Hans Bänziger (Germanist) (1917–2005), Schweizer Literaturhistoriker und Hochschullehrer
 Hans Bänziger (Entomologe) (* 1941), deutscher Entomologe
 Hans Ulrich Bänziger (* 1938), Schweizer Psychologe und Schriftsteller